Ива́н Бондаре́нко:
 Бондаренко, Иван Андреевич (1900—1939) — сотрудник НКВД, палач-расстрельщик, начальник 5-го отделения 3-го отдела Белбалткомбината.
 Бондаренко, Иван Антонович (1914—1944) — Герой Советского Союза.
 Бондаренко, Иван Афанасьевич (1934—2009) — первый секретарь Ростовского обкома КПСС.
 Бондаренко, Иван Данилович (1921—2012) — сотрудник советских органов охраны правопорядка, комиссар милиции 2-го ранга.
 Бондаренко, Иван Иванович (1910—1999) — советский и российский писатель, литературовед, педагог.
 Бондаренко, Иван Максимович (1918—1997) — Герой Советского Союза.
 Бондаренко, Иван Николаевич (1928—2008) — передовик производства, бригадир Ольховатского сахарного комбината, Герой Социалистического Труда.
 
 Бондаренко, Иван Тихонович (1925—1995) — полный кавалер ордена Славы.